Cram steht für:
Cram (Spiel), mathematisches Spiel

Träger des Familiennamens:
 Donald J. Cram (1919–2001), US-amerikanischer Chemiker
 George F. Cram (1842–1928), US-amerikanischer Offizier, Firmengründer und Verleger
 George Henry Cram (1838–1872), Brigadegeneral im Sezessionskrieg
 Herbert Cram (1890–1967), deutscher Verleger
 Kurt-Georg Cram (1920–2012), deutscher Verleger
 Michael Cram (* 1968), kanadischer Schauspieler und Singer-Songwriter
 Mildred Cram (1889–1985), US-amerikanische Schriftstellerin und Drehbuchautorin

 Ralph Adams Cram (1863–1942), US-amerikanischer Architekt
 Steve Cram (* 1960), englischer Leichtathlet
 Thomas Jefferson Cram (1804–1883), US-amerikanischer topographischer Ingenieur

Cram oder CRAM steht als Abkürzung für:
 Card Random Access Memory, eine Speichertechnologie im Computerbereich
 Cysteine-rich Acidic Trans-membrane Protein, siehe CRAM (Protein)
 Challenge Response Authentication Mechanism, ein Authentifizierungsverfahren, siehe Challenge-Response-Authentifizierung

Siehe auch:
 C-RAM (Counter Rocket, Artillery, and Mortar), System zur Abwehr von Raketen, Artillerie und Mörsergranaten
 Cramsche Regel, von Donald J. Cram im Jahr 1952 aufgestellte empirische stereochemische Regel
 Cramm
 Kram

CRAM